Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2015 для зоны КАФ — континентальный турнир по пляжному футболу, который был проведен с 14 по 19 апреля 2015 года в Роше Кайман, Сейшельские Острова. В турнире примут участие восемь команд, семи из которых придётся принять участие в отборочных кругах, которые будут проведены в феврале и марте 2015 года. Два финалиста турнира получат право представлять конфедерацию на чемпионате мира 2015.

Квалификация

Команды
Всего 19 команд решили принять участие в квалификации.

Первый круг
Первые матчи были проведены 13–15 февраля 2015 года, и вторые 20–22 февраля 2015.

|}
Примечание: Тунис и Камерун снялись с турнира. Судан и Джибути сыграли один матч в Каире (Египет), но затем Судан снялся с турнира.

Второй круг
Первые матчи будут проведены 13–15 марта 2015 и вторые  20–22 марта 2015.

|}
Примечание: Ливия снялась с турнира. Джибути и Марокко проведут один матч в Касабланке (Марокко). Мадагаскар и Южная Африка сыграли оба матча в Дурбане (Южная Африка), так как на пляже в Махадзанга в течение нескольких дней шёл дождь. Мали и Сенегал проведут оба матча в Дакаре (Сенегал).

Квалифицировавшиеся команды
Следующие восемь команд квалифицировались для участия в турнире:

 (Хозяева)

Жеребьевка турнира состоялась 4 апреля 2015 года 16:00 по местному времени, в Каире.

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки
CAF Beach Soccer Championships Seychelles 2015, beachsoccer.com
FIFA Beach Soccer World Cup Portugal 2015 – Qualifiers – Africa , FIFA.com

Чемпионат мира по пляжному футболу 2015